Mosthaf ist der Familienname folgender Personen:

 Damian von Mosthaf (1774–1851), Regierungsdirektor und Landtagsabgeordneter
 Franz Alfons Mosthaf, später bekannt als Franz Mosthav (1916–2000), Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterintendant
 Heinrich von Mosthaf (1854–1933), Präsident der Ersten Kammer des württembergischen Landtags
 Walter Mosthaf (1887–1970), Staatsrat im Wirtschaftsministerium Württemberg-Hohenzollern